Francotirador, o su traducción en inglés, Sniper, es una persona que dispara con arma a grandes distancias y desde un lugar oculto a objetivos seleccionados; también puede referirse a:

 El francotirador (1952), película de Edward Dmytryk.
 El francotirador (1977), película de Carlos Puerto.
 El francotirador (1978), película de Michael Cimino.
 Sniper, película de 1993.
 El francotirador (1999), película de Thomas Bohn.
 El francotirador (2014), película de Clint Eastwood.
 El francotirador (2012), película de James Nunn y Ronnie Thompson.
 El francotirador (2001-), programa de TV de Perú.
 Sniper: Ghost Warrior, videojuego de disparos.
 Sniper Elite, videojuego de disparos.
 Sniper Elite V2, videojuego de disparos, secuela del anterior.
 Sniper, herramienta informática.
 Sniper, película de 1993.
 Sniper, grupo de rap francés.
 Sniper: Art of Victory, videojuego de disparos.
 Sniper Wolf, personaje de ficción.
 Sniper Avenue, avenida de Sarajevo.